Эрива́нский отряд ― общее наименование войсковых соединений русской армии, формировавшиеся в разное время для военных действий на Кавказском (Южном) фронте.

 Эриванский отряд (1853—1856) ― войсковое соединение под командованием генерал-лейтенанта барона Врангеля (с августа 1854 г. под командованием полковника Цумпфортуса, с ноября того же года под командованием генерал-майора Суслова), сформирован для военных действий на Кавказе во время Крымской войны.
 Эриванский отряд (1877―1878) ― войсковое соединение под командованием генерал-лейтенанта Тергукасова, сформирован для военных действий на Кавказе во время Русско-турецкой войны 1877―1878 годов.
 Эриванский отряд (1914) ― войсковое соединение под командованием генерал-лейтенанта Огановского, сформирован для военных действий на Кавказском фронте во время Первой мировой войны (в конце ноября 1914 г. преобразованный в 4-й Кавказский армейский корпус под командованием генерал-лейтенанта Абациева).

См. также 

 Эриванский 13-й гренадерский полк
 27-я Эриванская пограничная бригада

Примечания